Сан-Кинти́-де-Медио́на () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 13,81 км². Население — 2188 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Покровителем города считается святой Кинтин.

Города-побратимы 
  Лак (Франция, с 1986)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sant Quintí de Mediona
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Página de actualidad sobre Sant Quintí de Mediona
 Página web del Drac de Sant Quintí de Mediona
 Mapa de Sant Quintí de Mediona en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны